Роковці () — населений пункт у Хорватії, в Вуковарсько-Сремській жупанії у складі громади Андріяшевці.

Населення 
Населення за даними перепису 2011 року становило 2 029 осіб.

Динаміка чисельності населення поселення:

Клімат 
Середня річна температура становить 11,15 °C, середня максимальна – 25,45 °C, а середня мінімальна – -5,89 °C. Середня річна кількість опадів – 690 мм.

Примітки 

Населені пункти Хорватії